Sępolno bezeichnet:
 Sępolno (Breslau), Stadtteil von Breslau, Polen
 Sępolno (Miedzichowo), Dorf in der Gmina Miedzichowo, Woiwodschaft Großpolen, Polen

Siehe auch:
 Sępólno Krajeńskie